Un programme télévisé ou de télévision peut être :
 un programme télévisé : une émission de télévision ;
 un programme télévisé : un guide des programmes télévisés, par métonymie.